Ungureit ist der Familienname folgender Personen:

 David Ungureit (* 1964), deutscher Drehbuchautor
 Heinz Ungureit (* 1931), deutscher Medienjournalist